Bánffy Dénes (?–1491/92) asztalnokmester
 Bánffy Dénes (?–1612), somlyói Báthory Anna férje, Báthory Gábor fejedelem sógora
 Bánffy Dénes (1630–1674) Doboka és Kolozs vármegye főispánja, az erdélyi fejedelmi tanács tagja
 Bánffy Dénes (?–1709) Doboka vármegye főispánja
 Bánffy Dénes (1723–1780) Kolozs vármegye főispánja
 Bánffy Dénes (1777–1854) császári és királyi kamarás
 Bánffy Dénes (1943–2002)